Velkokníže Pavel Alexandrovič Romanov (;  – ) byl člen ruské carské rodiny z dynastie Holstein‑Gottorp‑Romanov, nejmladší potomek cara Alexandra II. a jeho manželky Marie Alexandrovny. Po jeho narození dostalo sídlo Korjakov v Semipalatinské oblasti statut města a na jeho počest obdrželo jméno Pavlodar. Vstoupil do ruské armády a postupně dosáhl hodnosti generála, nebyl však typickým vojákem, byl zdvořilý, věřící a přístupný.

První sňatek 
17. června 1889 se v Sankt Petersburgu oženil s princeznou Alexandrou Řeckou, která mu porodila dvě děti: velkokněžnu Marii (1890–1958) a velkoknížete Dmitrije (1891–1942). Alexandra zemřela šestý den po narození Dmitrije. Neopatrným krokem do čekající loďky vyvolala předčasný porod, Dmitrij se narodil pár hodin po této nehodě. Alexandra upadla do kómatu, ze kterého se již neprobrala.

Druhý sňatek 
Mladý vdovec se v roce 1893 sblížil s Olgou Karnovičovou a po několikaletém soužití požádal Mikuláše II. o povolení k sňatku, car však žádost zamítnul, a tak se Pavel Alexandrovič s Olgou usídlili v Paříži. 10. října 1902 se vzali v pravoslavném chrámu v italském Livornu. Bavorská vláda v roce 1904 udělila Olze titul kněžny z Hohenfelsenu, ale na ruském dvoře svatba spustila skandál. Pavel byl zbaven vojenských požitků, byl mu zabaven majetek a poručníkem Marie a Dmitrije byl ustanoven jeho bratr Sergej Alexandrovič.

Manželé setrvali v exilu po mnoho let. Ve Francii se jim narodily tři děti: Vladimír (1897–1918), Irina (1903–1990) a Natalija (1905–1981). Nakonec byl Pavel omilostněn a přesídlil s rodinou do Carského Sela.

První světová válka 
Během první světové války zprvu sloužil v carské gardě, pak byl povolán do hlavního stanu. V listopadu 1916 se pokusil prosadit ústavu, ale neuspěl. Po abdikaci zůstal jako jeden z mála rodinných příslušníků blízký Alexandře Fjodorovně.

Revoluce a smrt 
Když se dostali k moci bolševici, rodina byla pronásledována, majetek zkonfiskován a všichni trpěli neustálými ústrky. Syn Vladimír byl poslán do vyhnanství na Ural, kde byl nedaleko Alapajevsku 18. července 1918 popraven.

Pavel Alexandrovič byl v srpnu 1918 v Petrohradě uvězněn a jeho již tak nedobrý zdravotní stav se rychle zhoršoval. Manželka vynaložila velké úsilí, aby byl z vězení propustili, avšak bezvýsledně. 29. ledna 1919 byl velkokníže převezen do Petropavlovské pevnosti. Na úsvitu příštího dne byl spolu se svými bratranci, velkoknížaty Dmitrijem Konstantinovičem, Nikolajem Michajlovičem a Georgijem Michajlovičem, zastřelen.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Romanov-Holstein-Gottorp
Ruská velkoknížata
Ruští generálové
Rytíři Řádu svatého Ondřeje
Nositelé Řádu svatého Stanislava
Nositelé Řádu Serafínů
Rytíři Řádu slona
Rytíři Řádu bílého orla
Nositelé Řádu svaté Anny
Nositelé Řádu Mahá Čakrí
Narození v roce 1860
Narození 3. října
Narození v Petrohradu
Úmrtí v roce 1919
Úmrtí 30. ledna
Úmrtí v Petrohradu
Muži